Eddy Casteels – allenatore belga di pallacanestro
 Koen Casteels – calciatore belga
 Pieter Casteels III – pittore e incisore fiammingo